Het 25e wereldkampioenschap handbal mannen vond plaats in Frankrijk, van 11 januari tot en met 29 januari 2017. Aan het toernooi deden 24 nationale teams mee. In twee steden om de wereldtitel. Gastland Frankrijk trad aan als de regerend wereldkampioen en wist de titel te prolongeren.

Keuze van het gastland 
Op 15 december 2011 maakte de Internationale handbalfederatie (IHF) in São Paulo, Brazilië bekend dat het wereldkampioenschap handbal mannen 2017 zou worden georganiseerd door Frankrijk. Het andere kandidaat-gastland was Denemarken.

Gekwalificeerde teams

Voorronde

Groep A 

|}

Groep B 

|}

Groep C 

|}

Groep D 

|}

Knock-outfase

Finaleronde 
{{Wedstrijdschema laatste 16
| RD1 = Achtste finale21 en 22 januari
| RD2 = Kwartfinale24 januari
| RD3 = Halve finale 26 en 27 januari
| RD4 = Finale29 januari

| RD1-header01 = 21 januari
| RD1-team01 = 
| RD1-score01 = 31
| RD1-team02 = 
| RD1-score02 = 25
| RD1-header02 = 22 januari
| RD1-team03 = 
| RD1-score03 = 22
| RD1-team04 = | RD1-score04 = 41
| RD1-header03 = 21 januari
| RD1-team05 = 
| RD1-score05 = 26
| RD1-team06 = 
| RD1-score06 = 32
| RD1-header04 = 22 januari
| RD1-team07 = 
| RD1-score07 = 20
| RD1-team08 = | RD1-score08 = 21
| RD1-header05 = 21 januari
| RD1-team09 = 
| RD1-score09 = 27
| RD1-team10 = 
| RD1-score10 = 28
| RD1-header06 = 22 januari
| RD1-team11 = 
| RD1-score11 = 21
| RD1-team12 = 
| RD1-score12 = 19
| RD1-header07 = 21 januari
| RD1-team13 = 
| RD1-score13 = 34
| RD1-team14 = 
| RD1-score14 = 24
| RD1-header08 = 22 januari
| RD1-team15 = 
| RD1-score15 = 27
| RD1-team16 = 
| RD1-score16 = 25

| RD2-header01 = 24 januari
| RD2-team01 = 
| RD2-score01 = 33
| RD2-team02 = 
| RD2-score02 = 30
| RD2-header02 = 24 januari
| RD2-team03 = | RD2-score03 = 32| RD2-team04 = 
| RD2-score04 = 30
| RD2-header03 = 24 januari
| RD2-team05 = 
| RD2-score05 = 29
| RD2-team06 = | RD2-score06 = 30| RD2-header04 = 24 januari
| RD2-team07 = 
| RD2-score07 = 31
| RD2-team08 = 
| RD2-score08 = 28

| RD3-header01 = 26 januari
| RD3-team01 = | RD3-score01 = 31
| RD3-team02 = 
| RD3-score02 = 25
| RD3-header02 = 27 januari
| RD3-team03 = 
| RD3-score03 = 25
| RD3-team04 = 
| RD3-score04 = 28

| RD4-header01 = 29 januari
| RD4-team01 = 
| RD4-score01 = 33
| RD4-team02 = 
| RD4-score02 = 26
| RD4-header02 = 28 januari
| RD4-team03 = | RD4-score03 = 31| RD4-team04 = 
| RD4-score04 = 30
}}

 17de/20ste plaats 

 21ste/24ste plaats 

 Eindrangschikking 

All-Star TeamKeeper:  Vincent GérardLinkerhoek:  Jerry TollbringLinkeropbouw:  Sander SagosenMiddenopbouw:  Domagoj DuvnjakCirkelloper:  Bjarte MyrholRechteropbouw:  Nedim RemiliRechterhoek:  Kristian Bjørnsen
Beste spelerMost Valuable Player:'''  Nikola Karabatić

Zie ook 
 Wereldkampioenschap handbal vrouwen 2017

Handbal in 2017
2017
Handbal in Frankrijk
Handbal